Чоудхури — индийская фамилия. Известные носители:
 Чоудхури, Абу Сайед (1921—1987) — бангладешский государственный деятель, президент Бангладеш в 1972—1973.
 Чоудхури, Ахсануддин (1915—2001) — президент Бангладеш в 1982—1983.
 Чоудхури, Бадруддоза (род. 1932) — государственный и политический деятель Бангладеш, президент страны в 2001—2002.
 Чоудхури, Девика Рани (1908—1994) — индийская актриса, во втором браке — Рерих.
 Чоудхури, Махима (род. 1973) — индийская актриса.
 Чоудхури, Мизанур (1928—2006) — бангладешский политик.
 Чоудхури, Мухаммад Али (1905—1980) — пакистанский политический и государственный деятель.
 Чоудхури, Саима (род. 1993) — британский фотограф и видеоблогер, актриса, модельер.
 Чоудхури, Салил (1922—1995) — индийский композитор и поэт-песенник.
 Чоудхури, Сарита (род. 1966) — английская актриса.
 Чоудхури, Суприя (1933—2018) — индийская актриса.
 Чоудхури, Фазал Илахи (1904—1982) — пакистанский государственный деятель, президент Пакистана.
 Чоудхури, Хамид-уль-Хак (1901—1992) — пакистанский государственный деятель, министр иностранных дел Пакистана.
 Чоудхури, Хумаюн (1928—2001) — бангладешский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Бангладеш.
 Чоудхури, Шефали (род. 1988) — валлийская актриса.